El acrónimo VEF o Vef, puede referirse a:

 El código internacional del Bolívar fuerte venezolano.
 VEF Riga, un club de baloncesto en Letonia.
 El VEF I-15, un avión de entrenamiento lituano.
 En espirometría, el volumen espiratorio forzado.
 La página web de humor Visto en las redes.